Єрьомін — російське прізвище.
 Єрьомін Андрій Якович — полковник Служби безпеки України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Єрьомін Борис Олександрович (1948) — український художник, Заслужений художник України (2009).
 Єрьомін Віктор Васильович — радянський хокеїст.
 Єрьомін Володимир Аркадійович (нар. 1950) — радянський і російський актор, актор озвучування, сценарист, продюсер.
 Єрьомін Володимир Юрійович (нар. 1965) — радянський та російський футболіст, виступав на позиції півзахисника.
 Єрьомін Дмитро Володимирович ( 1969) — російський бізнесмен, політик, громадський діяч.
 Єрьомін Іван Олександрович ( 1989) — український легкоатлет, чемпіон України.
 Єрьомін Ігор Петрович (1904–1963) — радянський літературознавець, дослідник давньоруської та української літератури.
 Єрьомін Олег Вікторович (1989–2022) — молодший сержант підрозділу Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Єрьомін Петро Антонович (1897–1987) — радянський генерал-майор.

Примітки 

Російські прізвища